Leslie Valiant - um informático britânico
Valiant (filme) - um filme de 2005
HMS Valiant (02) - um encouraçado da Marinha Real Britânica
HMS Valiant (S102) - um submarino nuclear britânico.
Vickers Valiant - um bombardeiro britânico
Valiant (tanque) - um tanque de guerra britânico
Valiant (livro) - Livro escrito pela autora Holly Black

Desambiguação